Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 1999 года прошёл с 21 по 27 августа в Улан-Баторе (Монголия) в два круга. Чемпионом стал представитель Монголии Дулийн Эрдэнэбилэг.

Итоги чемпионата

Ссылки 
 Результаты на сайте Нидерландской федерации шашек

Чемпионаты Азии по международным шашкам
1999 год в шашках
1999 год в Монголии
Август 1999 года
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Чемпионаты Азии в 1999 году
Международные соревнования по шашкам в Монголии
Чемпионаты Азии в Монголии